Piatigorsky ist der Name von:

 Gregor Piatigorsky (1903–1976), US-amerikanischer Cellist
 Jacqueline Piatigorsky (1911–2012), US-amerikanische Schachspielerin und Künstlerin